Reichstagswahlkreis 27 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Marienwerder 5, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Oberbayern-Schwaben, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Pfalz, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933